La Higuera steht für:

 La Higuera (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 La Higuera (Córdoba), Kommune in der Provinz Córdoba, Argentinien
 La Higuera, Ort im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 La Higuera (Chile), Kommune in der Region Coquimbo, Chile
 La Higuera (Málaga), Ort in der Provinz Málaga, Spanien
 La Higuera (Segovia), Ort in der Provinz Segovia, Spanien
 La Higuera (Teneriffa), Ort auf der Kanareninsel Teneriffa, Spanien

Siehe auch:
 Lahiguera, Gemeinde in der Provinz Jaén, Spanien
 Higuera